Матиенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Матиенко, Анна Анатольевна (род. 1981) — российская волейболистка.
 Матиенко, Пётр Андреевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.